Porúbka (Žilina), poble de la regió de Žilina, a Eslovàquia
 Porúbka (Humenné), poble del districte de Humenné, a la regió de Prešov, a Eslovàquia
 Porúbka (Bardejov), poble del districte de Bardejov, a la regió de Prešov, a Eslovàquia
 Porúbka (Košice), poble de la regió de Košice, a Eslovàquia

Pàgines de desambiguació